Флуминенсе:

 Флуминенсе — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.
 Флуминенсе — бразильский футбольный клуб из города Фейра-ди-Сантана, штата Баия.
 Флуминенсе — словацкий футбольный клуб из города Шаморин. Партнёрский клуб «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро.